Ørkenen har flere betydninger:
 Ørken – en landskabsform med meget lidt nedbør
 Ørkenen på Anholt – Nordeuropas største ørken på Anholt, Anholt Sogn, Norddjurs Kommune
 Ørkenen (Vester Tostrup Sogn) – en bebyggelse i Vester Tostrup Sogn, Viborg Kommune

Se også 
 Kategorien Ørkener